Ubikacja
 Gotowalnia
 zabiegi kosmetyczne związane z zachowaniem higieny (np. poranna toaleta)
 motyw malarski, np. Toaleta Diany, Toaleta Wenus